Mikel Arteta Amatriain (* 26. března 1982) je španělský profesionální fotbalový trenér a bývalý fotbalový záložník. Je trenérem anglického klubu Arsenal FC.

V hráčské kariéře oblékal dres Barcelony B, Paris Saint-Germain, Rangers FC, Realu Sociedad, Evertonu a Arsenalu, kde v létě po sezóně 2015/16 ukončil aktivní hráčskou kariéru. Španělsko reprezentoval pouze v mládežnických kategoriích včetně U21.

Od sezóny 2016/2017 působil jako jeden z asistentů trenéra v Manchesteru City po boku manažera Pepa Guradioly. V prosinci 2019 se stal hlavním trenérem týmu Arsenal FC. Během tamního působení u něj byla v březnu 2020 potvrzena nákaza nemocí covid-19, což vedlo k následnému přerušení sezóny 2019/2020.

Úspěchy

Klubové 
 Paris Saint-Germain
 UEFA Intertoto Cup (1): 2001
 Rangers
 Scottish Premier League (1): 2002–03
 Scottish Cup (1): 2002–03
 Scottish League Cup (1): 2002–03
 Arsenal
 FA Cup (1): 2013–14
 FA Community Shield (1): 2014

Reprezentace 
 Španělsko
 Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 17 let: 1999
 UEFA-CAF Meridian Cup: 1999

Individuální 
 Scottish Premier League Young Player of the Month (2): September 2002, August 2003
 Everton Player of the Season (2): 2005–06, 2006–07
 Everton Players' Player of the Season (1): 2005–06
 Sky Sports Midfielder of the Year (1): 2006–07
 North West Player of the Year (1): 2006–07

Statistiky

Klub 
Aktualizováno k 13. 12. 2014

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 
 Profil trenéra na Transfermarkt.com 
 profil na www.arsenal.com

Španělští fotbalisté
Fotbalisté Paris Saint-Germain
Fotbalisté Glasgow Rangers
Fotbalisté Realu Sociedad San Sebastián
Fotbalisté Evertonu
Fotbalisté Arsenal FC
Španělští fotbaloví trenéři
Trenéři Arsenalu
Narození v San Sebastiánu
Narození v roce 1982
Žijící lidé
Muži
Narození 26. března